Аркадий Пластов написал картину «Жатва» в 1945 году, ещё до окончания Великой Отечественной Войны. Представленный на картине эпизод относится к военному времени. Действия изображённые на картине «говорят» о том, что сейчас осень. Эта картина покоряет проникновенностью, любовью к детям.

На переднем плане изображён сноп пшеницы, рядом сидят два мальчика, девочка и дедушка. Они сидят на земле с которой недавно серпом срезал пшеницу.
На заднем плане Пластов изобразил: стога, людей. И видна если приглядеться белая лошадь.Поле тянется до горизонта. 
Если посмотреть на сноп, можно увидеть три серпа. Предположим что дети, кроме мальчика пьющего молоко из крынки, тоже косят сено. Рядом стоит коса.
Мальчик сидящий между братом и сестрой успел отрастить рыжие волосы, видимо, некогда их срезать. Дети одеты по простому, по деревенский.
У девочки на голове белый платок. Волосы каштанового цвета, заплетены в две косы.
По лицу деда, читается он уже уверен, что наша страна победит. У него седая борода. Руки от работы уставшие.

Картины Аркадия Пластова